Viniferin se može odnositi na:
 alfa-Viniferin, resveratrolni trimer
 beta-Viniferin, resveratrolni ciklični tetramer
 delta-Viniferin, resveratrolni dehidrodimer
 epsilon-Viniferin, resveratrolni dimer
 gamma-Viniferin, znatnije polimerizovani oligomer od resveratrola
 R-Viniferin, sinonim za stilbenoid vitisin B
 R2-Viniferin, sinonim za stilbenoid vitisin A